Бриллиа́нт — многозначный термин.
 Бриллиант — огранённый алмаз.
 Бриллиант — шрифт размером в 3 пункта.

В культуре 
 «Бриллианты» — одноактный балет Джорджа Баланчина на музыку П. И. Чайковского, финальная часть балета «Драгоценности» (1967). 
 «Бриллианты» — кинофильм режиссёра Менахема Голана (Израиль—США, 1975).
 «Бриллианты» — песня группы «ВИА Гра».

Еврейская фамилия 
 Бриллиант, Григорий Яковлевич (Гирш Янкелевич) (известен под псевдонимом Сокольников, 1888—1939) — русский революционер и советский государственный деятель, член Политбюро ЦК РСДРП(б), один из первых советских наркомов.
 Бриллиант, Дора Владимировна (Вульфовна, 1879—1909) — русская революционерка, член боевой организации партии эсеров.
 Брилиант, Лэрри (род. 1944) — американский эпидемиолог, публицист и филантроп.
 Бриллиант, Марина Давыдовна (1934—1990) — советский учёный-гематолог, лауреат Государственной премии СССР.
 Бриллиант-Лерман, Варвара Александровна (1888—1954) — советский физиолог растений («феномен Бриллиант»).

Кличка 
 «Вася Бриллиант» (наст. имя Владимир Бабушкин, 1928—1992) — советский преступник, вор в законе.
 «Бриллиант» — партийная кличка Георгия Димитрова

См. также 
 Brilliant — водка, производящаяся британской компанией Brilliant Spirit Ltd.